Альфред Игоревич Федотченко (1934—2012) — конструктор авиационных СУВ (систем управления вооружением), лауреат Государственных премий СССР и России.

Биография 
Родился 19 декабря 1934 года в Перми.

С 1959 года после окончания радиотехнического факультета МАИ работал в НИИП. Занимался разработкой устройств системы связи и взаимного ориентирования ЗРК «Куб».

В 1970‑1974 гг. начальник комплексной лаборатории — заместитель главного конструктора НИИ радиостроения НПО «Фазотрон» по БРЛС «Сапфир-23» самолёта МиГ-23.

С 1974 года снова в НИИП, начальник отдела — главный конструктор системы «Заслон» самолёта МиГ-31. В этой системе впервые в мировой практике применена фазированная антенная решётка (ФАР), обеспечившая истребителю принципиально новые тактико-технические возможности.

с 1983 г. до ухода на пенсию (1999) — главный конструктор модернизации системы «Заслон-АМ» истребителя МиГ-31БМ.

Умер в 2012 году.

Государственная премия СССР (1981) — за разработку, испытания, внедрение в серийное производство систем управления вооружением для самолёта МиГ-31.

Государственная премия РФ (1998) — за разработку СУВ «Заслон-А» самолёта МиГ-31Б.

Лауреат премии имени В. В. Тихомирова. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Почётный радист.

Источники 
 Созвездие Тихомирова : 50 лет НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова  / [разраб.: П. И. Артамонов и др.]. — Третье изд. — М. : Бедретдинов и Ко, 2005 (ОАО Тип. Новости). — 159 с. : ил., цв. ил., цв. портр.; 30 см; ISBN 5-901668-09-X (в пер.)

Выпускники Московского авиационного института